Заньківська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад України.

 Заньківська сільська рада — колишня сільська рада Радомишльського району Житомирської області.
 Заньківська сільська рада — колишня сільська рада Ніжинського району Чернігівської області.

Див. також 
 Зіньківська сільська рада